

Codici 
 YUD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Umiujaq, Québec, Canada
 YUD – vecchio codice valutario ISO 4217 del Nuovo Dinaro iugoslavo (ora sostituito dal Dinaro serbo-RSD), ex valuta della Iugoslavia

Linguistica 
 Yud – traslitterazione alternativa delle lettera Jodh nell'alfabeto ebraico